На многих гербах населённых пунктов Украины, а также районов и областей, присутствуют млекопитающие, пресмыкающиеся, птицы, рыбы или их элементы, а также мифические животные.

Гербы с существующими животными (города)

Гербы с вымышленными животными

Гербы районов

Гербы областей

Примечания

Литература 
 
 
 
 
 

Гербы Украины
Списки:Украина